Lincolnshire, comtat dels East Midlands d'Anglaterra
 Lincolnshire (Illinois), vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Lincolnshire (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky